Сара Андзанелло (; 30 июля 1980, Сан-Дона-ди-Пьяве, провинция Венеция, область Венеция,  Италия — 25 октября 2018, Милан) — итальянская волейболистка. Центральная блокирующая. Чемпионка мира 2002, двукратная обладательница Кубка мира (2007, 2011).

Биография 
С 6-летнего возраста Сара Андзанелло серьёзно занималась музыкой по классу фортепиано, а в 1994 году получила предложение от тренера соседнего с Сан-Дона-ди-Пьяве города Сальгареда попробовать свои силы в волейболе. Уже через год Сара была включена в состав юниорской сборной Италии, в составе которой стала чемпионкой Европы среди девушек. В том же году молодая спортсменка дебютировала в серии А2 (второй по значимости дивизион) чемпионата Италии, выступая за команду «Латизана». В 1998 Андзанелло в составе уже молодёжной сборной страны выиграла «золото» европейского первенства, а в 1998—1999 на протяжении одного сезона играла в базовой команде молодёжной сборной — «Клуб Италия». 30 мая 1998 17-летняя волейболистка впервые была привлечена в национальную сборную страны на товарищеский матч с командой Кубы.

С 2001 года на протяжении 8 сезонов Сара Андзанелло выступала за одну из ведущих команд Италии — «Асистел Воллей» из Новары, с которой 7 раз становилась призёром чемпионата страны, трижды побеждала в Кубке Италии, дважды — в Суперкубке, дважды выигрывала медали в Лиге чемпионов ЕКВ, дважды побеждала в розыгрыше Кубка Европейской конфедерации волейбола и один раз — в Кубке топ-команд.

В 2011—2013 Сара Андзанелло выступала за азербайджанский «Азеррейл», но затем после серьёзной болезни (тяжёлая форма гепатита) и последовавшей операции по пересадке печени была вынуждена прервать свою спортивную карьеру. После годичного восстановительного периода Андзанелло в 2014—2015 работала менеджером команды «Клуб Италия», а в 2015—2016 отыграла сезон в серии В1 за фарм-команду «Игор Горгондзолы» — «Игор Воллей Трекате» (Новара), после чего завершила игровую карьеру.            

С 2002 по 2011 (с перерывами) Сара Андзанелло выступала за национальную сборную Италии, за которую провела 278 матчей. За этот период волейболистка приняла участие в двух чемпионатах мира (2002 и 2006), двух розыгрышах Кубка мира (2007 и 2011), двух чемпионатах Европы (2005 и 2011) и ещё в ряде других крупнейших международных соревнований. Вместе со «скуадрой адзуррой» она выигрывала золотые награды чемпионата мира (в 2002), Кубка мира (в 2007 и 2011), а также «серебро» и «бронзу» Гран-при и «серебро» чемпионата Европы (2005).  

В середине 2017 года Саре Андзанелло был поставлен диагноз лейкемия, и 25 октября 2018 она скончалась в возрасте 38 лет.

Клубная карьера 
 1994—1995 —  «Сальгареда»;
 1995—1998 —  «Латизана»;
 1998—1999 —  «Клуб Италия» (Рим);
 1999—2003 —  «AGIL Воллей»/«Асистел» (Трекате/Новара);
 2003—2009 —  «Асистел Воллей» (Новара);
 2009—2011 —  «Карнаги» (Вилла-Кортезе);
 2011—2013 —  «Азеррейл» (Баку);
 2015—2016 —  «Игор Воллей Трекате» (Новара).

Достижения

Со сборными Италии 
 чемпионка мира 2002.
 двукратный победитель розыгрышей Кубка мира — 2007, 2011.
 двукратный серебряный (2004, 2005) и двукратный бронзовый (2006, 2008) призёр Мирового Гран-при.
 серебряный призёр чемпионата Европы 2005.
 чемпионка Европы среди молодёжных команд 1998.
 чемпионка Европы среди юниоров 1995.

С клубами 
 6-кратный серебряный призёр чемпионатов Италии — 2002, 2003, 2004, 2009, 2010, 2011;
 бронзовый призёр чемпионата Италии 2007.
 3-кратный победитель розыгрышей Кубка Италии — 2004, 2010, 2011;
 серебряный призёр Кубка Италии 2009.
 двукратный победитель розыгрышей Суперкубка Италии — 2003, 2005.
 победитель розыгрыша Кубка Лиги 2007.
 серебряный призёр чемпионата Азербайджана 2013.
 серебряный призёр Лиги чемпионов ЕКВ 2005;
 бронзовый призёр Лиги чемпионов ЕКВ 2008.
 двукратный победитель розыгрышей Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) — 2003, 2009;
 бронзовый призёр Кубка ЕКВ 2007.
 победитель розыгрыша Кубка топ-команд ЕКВ 2006.

Индивидуальные 
 Лучшая блокирующая Мирового Гран-при 2006.
 Лучшая блокирующая чемпионата Италии 2010.

Награды 
 Кавалер ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (8 ноября 2002).
 Золотая цепь «За спортивные заслуги» (11 ноября 2004).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте Женской волейбольной Лиги Италии
 Сайт ФИВБ
 Сайт ЕКВ

Волейболисты Италии
Чемпионы мира по волейболу
Умершие от лейкоза